Cet article présente les résultats détaillés du Simple messieurs de l’édition 1926 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Pour cette  des Internationaux, 74 joueurs participent. Il y a cette fois 7 tours au lieu de 6 (7 tours pour 20 des joueurs dont les têtes de série 5, 11 et 12, et 6 tours pour les 54 autres).
 Deux têtes de série sont éliminés par des joueurs non têtes de série qui ont atteint ensuite les 1/8 de finale.

Parcours 
Seul les têtes de série 5, 11 et 12 n'étaient pas exemptés de premier tour.

|-
|1|| Vincent Richards||align=center|1/2 de finale|| Henri Cochet (4)
|-
|2|| René Lacoste||align=center|Finale|| Henri Cochet (4)
|-
|3|| Howard Kinsey||align=center|1/4 de finale|| Jean Borotra (6)
|-
|4||bgcolor=CCCCFF| Henri Cochet||align=center|Victoire|| René Lacoste (2)
|-
|5|| Jean Washer||align=center|1/4 de finale|| Henri Cochet (4)
|-
|6|| Jean Borotra ||align=center|1/2 de finale|| René Lacoste (2)
|-
|7|| Charles Aeschliman||align=center|1/8 de finale|| Nicolae Misu (10)
|-
|8|| Athar-Ali Fyzee||align=center| (1/32)|| Pierre-Henri Landry
|}

|-
|9|| Béla von Kehrling||align=center|1/4 de finale|| Vincent Richards (1)
|-
|10|| Nicolae Misu||align=center|1/4 de finale|| René Lacoste (2)
|-
|11|| Hendrik Timmer||align=center| (1/32)|| Paul Féret
|-
|12|| Jan Koželuh ||align=center|1/8 de finale|| Jean Washer (5)
|-
|13|| José-Maria Tejada||align=center|1/8 de finale|| Henri Cochet (4)
|-
|14|| Leonce Aslangul||align=center|1/8 de finale|| Howard Kinsey (3)
|-
|15|| Guillermo Robson||align=center|1/8 de finale|| René Lacoste (2)
|-
|16|| Colin Gregory||align=center|1/8 de finale|| Vincent Richards (1)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau 
à compléter

Bas du tableau 
à compléter

Joueurs locaux engagés
Joueurs Français :
René Lacoste (2)
Henri Cochet (4)
Jean Borotra (6)
Leonce Aslangul (14)
Jacques Brugnon
Pierre Canivet
Paul Féret
Antoine Gentien
Pierre Hirsch
Félix Poulin
Raymond Rodel
Jean-Pierre Samazeuilh
Jean Augustin
Adrien Aron
Roger Danet
Roger Georges
Pierre Landry
Jean le Besnerais
André Piel
Edouard Thurneyssen

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1926
France Simple messieurs
Sport en France en 1926
Mai 1926
Juin 1926